Mathis kan som auktorsförkortning betyda:

 Wayne N. Mathis
 C. Mathis

Robotskapade auktorsförkortningar